В парному розряді жіночого тенісного турніру WTA Bayonne 1990, що проходив у рамках Туру WTA 1990, Луїс Філд і Катрін Танв'є виграли титул, у фіналі перемігши пару Джо-Анн Фолл і Рейчел Макквіллан 7–6, 6–7, 7–6.

Сіяні пари 

 Джо-Анн Фолл /  Рейчел Макквіллан (фінал)
 Луїс Філд /  Катрін Танв'є (чемпіонки)

 Лаура Аррая /  Сабрина Голеш (чвертьфінал)
 Лінда Феррандо /  Карін Кшвендт (чвертьфінал)

Основна сітка

Посилання 

WTA Bayonne
Bayonne